Dlouhá Lhota (Tsjechisch voor Lange Lhota) is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Dlouhá Lhota (okres Blansko), gemeente in okres Blansko
 Dlouhá Lhota (okres Mladá Boleslav), gemeente in okres Mladá Boleslav
 Dlouhá Lhota (okres Příbram), gemeente in okres Příbram
 Dlouhá Lhota (okres Tábor), gemeente in okres Tábor